Monarcas
 Hermano II da Suábia
 Hermano I da Lotaríngia
 Hermano I da Saxónia

Música
Hermano (banda), banda estadunidense
Los Hermanos, banda brasileira
Hermanos (canção), de Fito Páez e Paulinho Moska

Outros
Hermano (filme), produção venezuelana de 2010

Desambiguações de antropônimos